Fram (v. norw., schwed., isl., färö. fram „vorwärts“) steht für:

 ein ehemaliges norwegisches Polarforschungsschiff, siehe Fram (Schiff, 1892)
 ein Schiff der Hurtigruten, siehe Fram (Schiff, 2007)
 (6230) Fram, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Fram-Bank, submarine Bank vor der Küste des Mac-Robertson-Lands, Antarktika
 Fram-Inseln, Inselgruppe des Géologie-Archipels vor der Küste des Adélielands, Antarktika
 Fram Mesa, Tafelberg in der Ross Dependency, Antarktika
 Framfjellet, Berg im Kempland, Antarktika
 Framrabben, Nunatak im Königin-Maud-Land, Antarktika
 Framranten, Hügel bzw. Landspitze im Königin-Maud-Land, Antarktika
 Framryggen, Gebirgskamm im Königin-Maud-Land, Antarktika
 Framskotet, Felssporn im Königin-Maud-Land, Antarktika
 Framstraße, ein Seeweg zwischen dem Nordatlantik und dem Arktischen Ozean
 Fram Tórshavn, ein färöischer Fußballverein
 Fram Reykjavík, ein isländischer Fußballverein
 Fram (Paraguay), eine Stadt in Paraguay
 Fram (Distrikt in Paraguay)
 Fram-King, ehemaliger schwedischer Automobilhersteller
 Fram Einsiedeln, ein Museum in Einsiedeln, Kt. Schwyz, Schweiz
 Fram (Slowenien), Ort in der slowenischen Gemeinde Rače-Fram

FRAM ist die Abkürzung für:

 Fabbrica Rotabili Avantreni Motori, ehemaliger italienisch-französischer Motorfahrzeughersteller
 Ferroelectric Random Access Memory, einen elektronischen Speichertyp
 Fleet Rehabilitation and Modernization, ein Programm der US Navy
 Frontiers in Arctic Marine Monitoring, ein Forschungsprojekt des Alfred-Wegener-Instituts zur Beobachtung von Veränderungen des Meeres und der Ökosysteme im Arktischen Ozean

Siehe auch:
 Framnes
 Frahm
 FRAMM
 Frammuseum

Abkürzung